Belenki lautet der Familienname folgender Personen:

 Jakow Sergejewitsch Belenki (1915–1989), sowjetischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Waleri Belenki (* 1969), deutscher Kunstturner